Синаи има више значења:

 Синаи
 Синаи (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Синаи (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синаи (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синаи (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синаи (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синаи (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синаи (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синаи (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синаи (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синаи (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Синаи (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Синаи (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Синаи (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синаи (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синаи (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синаи (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синаи (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику